Натуральне число 1741
 1741 рік до нашої ери
 1741 рік нашої ери